

Cinema
Ambition – cortometraggio muto del 1914 diretto da Ben F. Wilson
Ambition – cortometraggio muto del 1915 diretto da Howard M. Mitchell
Ambition – film muto del 1916 diretto da James Vincent
Ambition – cortometraggio muto del 1917 prodotto dalla Jaxon Film Corporation
Ambition – film del 1991 diretto da Scott D. Goldstein
Ambition – film del 2005 diretto da Nicolas Forzy
Ambition – film del 2019 diretto da Robert Shaye

Musica
Ambition – album di Tommy Shaw
Ambition – album di Wale

Trasporti 
Ambition - nave da crociera